Дмитрий Владимирович Алтарёв (13 августа 1980, Пенза) — российский хоккейный нападающий. Воспитанник пензенского хоккея. Трижды чемпион Высшей лиги чемпионата России по хоккею с шайбой. В настоящее время является тренером ДЮСШ «Югра».

Биография 

До перехода в 2008 году в «Югру», выступал за пензенский «Дизель» и нижегородское «Торпедо».

В 2000 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в 9 раунде под общим номером 264.

Достижения 

 Победитель Высшей лиги в составе «Торпедо» в сезоне 2006/07, и дважды в составе «Югры» в сезонах 2008/09 и 2009/10.

Статистика выступлений в Чемпионатах России 
 Последнее обновление: 30 сентября 2015 года

Примечание 
 Подумаю остаться в Ханты-Мансийске навсегда

Ссылки 
 
 Профиль игрока на официальном сайте ХК «Югра»
 Профиль игрока на сайте global-sport.ru
 Профиль игрока на r-hockey.ru
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Рубин»